Пучинное — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области. Входит в состав Знаменского сельсовета.

География 
Площадь посёлка — 13 гектаров.

Население

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Карасукского района